Blue Mountains – montagne situate nella parte sud-est dell'Australia
 Blue Mountains – catena montuosa più lunga della Giamaica
 Blue Mountains – catena montuosa negli Stati Uniti occidentali